Deadbeat ist:
 ein Pseudonym des kanadischen Electronica-Musikers Scott Monteith
 Deadbeat, deutscher Titel Selbstjustiz – Mein ist die Rache, US-amerikanischer Spielfilm von Harry Kerwin aus dem Jahr 1977
 Deadbeat (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie